Никон (Беляев) — священнослужитель Русской православной церкви:
 Никон (в миру Георгий Беляев) (1886—1937) — архимандрит Русской православной церкви, преподобномученик
 Никон Оптинский (в миру Николай Беляев) (1888—1931) — иеромонах Русской православной церкви, старец Оптинский.